William Forsyth (pittore) (1854-1935), pittore americano impressionista 
William Forsyth (atleta) (1891-1939), podista canadese
William Forsyth (botanico), botanico scozzese 
William Forsyth (scrittore) (1818-1879), poeta e giornalista scozzese 
William Forsyth (mercante) (1722-1800), mercante scozzese 
William Forsyth (avvocato) (1812-1899), avvocato e politico
William Forsyth (rugby) (nato nel 1850), giocatore scozzese di rugby

Pagine correlate 
Bill Forsyth (diplomatico), (1909-1993), diplomatico australiano
Bill Forsyth (nato nel 1946), regista e scrittore scozzese